Schnackenmühle ist der Ortsname von

 Schnackenmühle (Geiselwind), Ortsteil des Marktes Geiselwind, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Schnackenmühle (Gunzenhausen), Ortsteil der Stadt Gunzenhausen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern